

Economia e política 
 Associação Automobilística Americana — associação estadunidense
 Agricultural Adjustment Administration — instituição estadunidense criada durante a crise de 1929
 Triple A — também conhecida como Alianza Anticomunista Argentina
 Triplo A ou Corredor Andes-Amazônia-Atlântico — corredor ecológico Andes-Amazônia-Atlântico
 Alianza Americana Anticomunista — grupo paramilitar de extrema-direita da Colômbia

Arte e entretenimento

Música 
 Attack All Around — banda japonesa de j-pop
 Against All Authority — banda estadunidense de spa-punk
 Angels and Airwaves — banda estadunidense de rock alternativo

Cinema 
 Adewale Akinnuoye-Agbaje — ator inglês

Outros 
AAA (indústria de jogos) — jogos de grande orçamento
Pilha AAA
Ansett Australia — na  Organização da Aviação Civil Internacional-AAA
Defesa antiaérea — artilharia antiaérea

Esporte 
 American Airlines Arena — estádio oficial do Miami Heat
 Lucha Libre AAA Worldwide — empresa de wrestling
 Montreal AAA — associação canadense
 Associação Asiática de Atletismo — associação de atletismo da Ásia
 Associação Atlética Anapolina — clube esportivo de Anápolis, Goiás
 Associação Atlética Aparecidense — clube esportivo de Aparecida de Goiânia, Goiás

Ciência e tecnologia 
 Aneurisma da aorta abdominal — em medicina, a dilatação da porção abdominal da artéria aorta
 Anidrido acético
 Protocolos AAA — em segurança da informação, protocolos de autenticação ou autorização

Desambiguações de siglas
Desambiguações de cinema
Desambiguações de esportes
Desambiguações de tecnologia